Amb l'aigua al coll (pel·lícula del 1975)
 Amb l'aigua al coll (pel·lícula del 1983)